Wayne Moore (1945-1989), joueur de football américain
Wayne Moore (né en 1931), nageur américain